Hubert (germ. Hugo - spirit care judecă) nume de familie sau prenume masculin

Personalități 
 Sfântul Hubert (655-727), patronul vânătorilor, măcelarilor, opticienilor
 Hubert Dreyfus
 „Hubert Cornfield” (* 1929) regizor
 „Hubert Humphrey” vicepreședdinte SUA
 „Hubert Lampo” scriitor
 „Hubert Parry” (1848 - 1918) compozitor
 „Hubert Marischka” (1882 - 1959) regizor
 „John Hubert Marshall” arheolog

Denumiri geografice 
 Saint-Hubert

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine